Eurynomé či Eurynome může znamenat: 

 Eurynomé – jméno více žen v řecké mytologii, 
 Eurynome (planetka) – asteroid o průměru 66,5 km objevený 14. září 1863 Jamesem Craigem Watsonem.
 Eurynome (rod) – rod krabů z třídy rakovci